Salce kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Salce (ort), Veneto, Provincia di Belluno,

Spanien 

 Salce (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Salce (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar